(1635-1712), historien écossais.
 George Martine (1702-1741), médecin écossais, son fils.